Nome di origine sarda.

Onomastica
Stanis – ipocoristico del nome proprio di persona Stanislao
Stanis – Nome di origine sarda.

Persone
 Stanis – calciatore francese
 Bern Nadette Stanis – attrice statunitense
 Sharon Stanis – violinista e insegnante statunitense
 Vladimir Stanis – economista russo

Personaggi fittizi
 Stanis – personaggio della serie televisiva Boris